Jméno a příjmení Rostislav Čevela má více nositelů:

 Rostislav Čevela (fotbalista) – český a československý fotbalista, hráč TJ Vítkovice 
 Rostislav Čevela (politik) – český politik, poslanec PSP za ČSSD, náměstek min. zdravotnictví